Di seguito una lista di asteroidi dal numero 499001 al 500000 con data di scoperta e scopritore.

499001-499100 

|-
| 499001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499013 - ||  ||  || OAM
|-
| 499014 - ||  ||  || OAM
|-
| 499015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499030 - ||  ||  || OAM
|-
| 499031 - ||  ||  || OAM
|-
| 499032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499033 - ||  ||  || CSS
|-
| 499034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499069 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
| 499070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499079 - ||  ||  || Starkenburg
|-
| 499080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499087 - ||  ||  || OAM
|-
| 499088 - ||  ||  || Sheridan, E.
|-
| 499089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499090 - ||  ||  || OAM
|-
| 499091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499092 - ||  ||  || CSS
|-
| 499093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499100 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|}

499101-499200 

|-
| 499101 - ||  ||  || CSS
|-
| 499102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499114 - ||  ||  || CSS
|-
| 499115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499117 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 499118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499122 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 499123 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
| 499124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499126 - ||  ||  || OAM
|-
| 499127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499128 - ||  ||  || OAM
|-
| 499129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499133 - ||  ||  || OAM
|-
| 499134 - ||  ||  || CSS
|-
| 499135 - ||  ||  || OAM
|-
| 499136 - ||  ||  || CSS
|-
| 499137 - ||  ||  || Ries, W.
|-
| 499138 - ||  ||  || CSS
|-
| 499139 - ||  ||  || OAM
|-
| 499140 - ||  ||  || OAM
|-
| 499141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499145 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 499146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499170 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
| 499171 - ||  ||  || OAM
|-
| 499172 - ||  ||  || OAM
|-
| 499173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499192 - ||  ||  || CSS
|-
| 499193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499196 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499197 - ||  ||  || CSS
|-
| 499198 - ||  ||  || CSS
|-
| 499199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

499201-499300 

|-
| 499201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499203 - ||  ||  || OAM
|-
| 499204 - ||  ||  || CSS
|-
| 499205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499207 - ||  ||  || OAM
|-
| 499208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499213 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 499214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499224 - ||  ||  || CSS
|-
| 499225 - ||  ||  || CSS
|-
| 499226 - ||  ||  || OAM
|-
| 499227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499236 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499237 - ||  ||  || CSS
|-
| 499238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499240 - ||  ||  || OAM
|-
| 499241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499244 - ||  ||  || CSS
|-
| 499245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499250 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499251 - ||  ||  || CSS
|-
| 499252 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499265 - ||  ||  || OAM
|-
| 499266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499280 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499281 - ||  ||  || OAM
|-
| 499282 - ||  ||  || OAM
|-
| 499283 - ||  ||  || CSS
|-
| 499284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499285 - ||  ||  || CSS
|-
| 499286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499291 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499292 - ||  ||  || OAM
|-
| 499293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499296 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

499301-499400 

|-
| 499301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499302 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
| 499303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499307 - ||  ||  || CSS
|-
| 499308 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499317 - ||  ||  || CSS
|-
| 499318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499322 - ||  ||  || CSS
|-
| 499323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499328 - ||  ||  || CSS
|-
| 499329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499338 - ||  ||  || CSS
|-
| 499339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499347 - ||  ||  || CSS
|-
| 499348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499352 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499363 - ||  ||  || OAM
|-
| 499364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499367 - ||  ||  || Sierra Stars
|-
| 499368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499384 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499385 - ||  ||  || CSS
|-
| 499386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499387 - ||  ||  || WISE
|-
| 499388 - ||  ||  || WISE
|-
| 499389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499390 - ||  ||  || WISE
|-
| 499391 - ||  ||  || WISE
|-
| 499392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499393 - ||  ||  || CSS
|-
| 499394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499395 - ||  ||  || WISE
|-
| 499396 - ||  ||  || WISE
|-
| 499397 - ||  ||  || WISE
|-
| 499398 - ||  ||  || WISE
|-
| 499399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499400 - ||  ||  || WISE
|-
|}

499401-499500 

|-
| 499401 - ||  ||  || WISE
|-
| 499402 - ||  ||  || WISE
|-
| 499403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499404 - ||  ||  || WISE
|-
| 499405 - ||  ||  || WISE
|-
| 499406 - ||  ||  || WISE
|-
| 499407 - ||  ||  || WISE
|-
| 499408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499409 - ||  ||  || WISE
|-
| 499410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499415 - ||  ||  || OAM
|-
| 499416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499417 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499418 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499433 - ||  ||  || CSS
|-
| 499434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499435 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499436 - ||  ||  || WISE
|-
| 499437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499438 - ||  ||  || WISE
|-
| 499439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499440 - ||  ||  || WISE
|-
| 499441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499442 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 499443 - ||  ||  || WISE
|-
| 499444 - ||  ||  || WISE
|-
| 499445 - ||  ||  || OAM
|-
| 499446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499453 - ||  ||  || WISE
|-
| 499454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499456 - ||  ||  || OAM
|-
| 499457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499467 - ||  ||  || WISE
|-
| 499468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499469 - ||  ||  || WISE
|-
| 499470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499472 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
| 499473 - ||  ||  || WISE
|-
| 499474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499484 - ||  ||  || WISE
|-
| 499485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499487 - ||  ||  || WISE
|-
| 499488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499489 - ||  ||  || WISE
|-
| 499490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499491 - ||  ||  || WISE
|-
| 499492 - ||  ||  || WISE
|-
| 499493 - ||  ||  || WISE
|-
| 499494 - ||  ||  || WISE
|-
| 499495 - ||  ||  || WISE
|-
| 499496 - ||  ||  || WISE
|-
| 499497 - ||  ||  || WISE
|-
| 499498 - ||  ||  || WISE
|-
| 499499 - ||  ||  || WISE
|-
| 499500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

499501-499600 

|-
| 499501 - ||  ||  || WISE
|-
| 499502 - ||  ||  || WISE
|-
| 499503 - ||  ||  || WISE
|-
| 499504 - ||  ||  || WISE
|-
| 499505 - ||  ||  || WISE
|-
| 499506 - ||  ||  || WISE
|-
| 499507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499508 - ||  ||  || WISE
|-
| 499509 - ||  ||  || WISE
|-
| 499510 - ||  ||  || WISE
|-
| 499511 - ||  ||  || WISE
|-
| 499512 - ||  ||  || WISE
|-
| 499513 - ||  ||  || WISE
|-
| 499514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499516 - ||  ||  || OAM
|-
| 499517 - ||  ||  || OAM
|-
| 499518 - ||  ||  || WISE
|-
| 499519 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499522 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Schwamb, M., Tourtellotte, S.
|-
| 499523 - ||  ||  || OAM
|-
| 499524 - ||  ||  || OAM
|-
| 499525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499526 Romhányi ||  ||  || Sárneczky, K., Kuli, Z.
|-
| 499527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499530 - ||  ||  || OAM
|-
| 499531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499536 - ||  ||  || OAM
|-
| 499537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499542 - ||  ||  || OAM
|-
| 499543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499560 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 499561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499578 - ||  ||  || OAM
|-
| 499579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499582 - ||  ||  || CSS
|-
| 499583 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499588 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499599 - ||  ||  || CSS
|-
| 499600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

499601-499700 

|-
| 499601 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499602 - ||  ||  || CSS
|-
| 499603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499609 - ||  ||  || CSS
|-
| 499610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499611 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499615 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 499616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499619 - ||  ||  || WISE
|-
| 499620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499629 - ||  ||  || OAM
|-
| 499630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499648 - ||  ||  || CSS
|-
| 499649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499651 - ||  ||  || CSS
|-
| 499652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499656 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499662 - ||  ||  || ODAS
|-
| 499663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499668 - ||  ||  || CSS
|-
| 499669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499672 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
| 499673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499675 - ||  ||  || CSS
|-
| 499676 - ||  ||  || CSS
|-
| 499677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499678 - ||  ||  || CSS
|-
| 499679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

499701-499800 

|-
| 499701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499704 - ||  ||  || CSS
|-
| 499705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499718 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 499719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499736 - ||  ||  || CSS
|-
| 499737 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499741 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499742 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499744 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499748 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499752 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499753 - ||  ||  || CSS
|-
| 499754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499755 - ||  ||  || CSS
|-
| 499756 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499767 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499769 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499771 - ||  ||  || CSS
|-
| 499772 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499777 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499779 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499784 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499785 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499791 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499795 - ||  ||  || CSS
|-
| 499796 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499798 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

499801-499900 

|-
| 499801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499802 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499804 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499806 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499808 - ||  ||  || WISE
|-
| 499809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499811 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499814 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499815 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499820 - ||  ||  || OAM
|-
| 499821 - ||  ||  || CSS
|-
| 499822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499825 - ||  ||  || CSS
|-
| 499826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499839 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499840 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499842 - ||  ||  || WISE
|-
| 499843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499844 - ||  ||  || WISE
|-
| 499845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499848 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499860 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 499861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499862 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 499863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499865 - ||  ||  || CSS
|-
| 499866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499885 - ||  ||  || CSS
|-
| 499886 - ||  ||  || CSS
|-
| 499887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499891 - ||  ||  || WISE
|-
| 499892 - ||  ||  || WISE
|-
| 499893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499896 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

499901-500000 

|-
| 499901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499906 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499913 - ||  ||  || CSS
|-
| 499914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499921 - ||  ||  || CSS
|-
| 499922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499930 - ||  ||  || CSS
|-
| 499931 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499934 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499940 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 499941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499951 - ||  ||  || CSS
|-
| 499952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499953 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499957 - ||  ||  || CSS
|-
| 499958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499959 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499962 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499963 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499965 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499966 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499970 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499971 - ||  ||  || WISE
|-
| 499972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499980 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 499984 - ||  ||  || CSS
|-
| 499985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499986 - ||  ||  || CSS
|-
| 499987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 499991 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 499992 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 499993 - ||  ||  || WISE
|-
| 499994 - ||  ||  || WISE
|-
| 499995 - ||  ||  || WISE
|-
| 499996 - ||  ||  || CSS
|-
| 499997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499998 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 499999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500000 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0499001